En la toponímia significa 'font', de l'àrab fawwāra.
 Favara, municipi de la Ribera Baixa.
 Favara de Matarranya, municipi del Matarranya.
 Mausoleu de Favara, sepulcre romà a Favara de Matarranya.
 Favara de Pego, veïnat del municipi de Pego.
 Favara, barri de València, al districte de Patraix.
 Séquia de Favara, una de les séquies majors de l'Horta de València.
 Favara (Sicília), municipi de la província d'Agrigent, Itàlia.